Orient steht für:

 Orient, das Morgenland, dem Abendland entgegengelegen
 Orient (Zeitschrift, 1960), Orient: deutsche Zeitschrift für Politik und Wirtschaft des Orients ; Zeitschrift des deutschen Orient-Instituts ISSN 0030-5227 seit 1960
 Der Orient. Berichte, Studien und Kritiken für jüdische Geschichte und Literatur. eine Zeitschrift zur Geschichte des Judentums, 	https://d-nb.info/94704387X 1840–1850
 Orient (Zeitschrift, 1942), deutschsprachige Exilzeitschrift in Palästina 1942/43
 einen japanischen Uhrenhersteller, siehe Orient Watch
 Orientierung (Orient) (Ausrichtung nach dem Orient)
 eine ehemalige US-amerikanische Fahrrad-, Motorrad- und Automobilmarke des Herstellers Waltham Manufacturing Company
 Orient (Mallorca), ein denkmalgeschütztes Dorf in der Serra de Tramuntana
 Orient (1924), deutsches Stummfilmdrama von Gennaro Righelli

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orient (Illinois)
 Orient (Iowa)
 Orient (Maine)
 Orient (New York)
 Orient (Ohio)
 Orient (Oregon)
 Orient (Pennsylvania)
 Orient (South Dakota), im Faulk County
 Orient (Texas)
 Orient (Washington)
 Orient Heights (Massachusetts)
 Orient Hill (West Virginia)
 Orient Park (Florida)
 Orient Point (New York)

Orient ist Schiffsname:
 Orient (Schiff, 1879), britisches Passagierschiff
 Orient (Schiff, 1857), Segelschiff
 Orient (Schiff, 1756), französisches 74-Kanonen-Linienschiff
 L’Orient (Schiff, 1791), französisches 118-Kanonen-Linienschiff
 Orient (Schiff, 1814)
 Orient Queen, Kreuzfahrtschiff

Siehe auch
 Dioecesis Orientis
 Groß-Orient
 Oriental
 Orientale
 Orientis catholici
 This Orient